O "Duelo dos Mignons" teve lugar no domingo, dia 7 de Abril de 1578. Opôs três "Mignons" do Rei Henrique III de França (Jacques de Caylus, Louis de Maugiron e Jean d'Arces, Senhor de Livarot) e três "Mignons" do Duque de Guise (Charles de Balzac, Barão d'Entragues, apelidado de "O Belo Entraguet", Ribérac e Georges de Schomberg).

Durante o combate morreram Maugiron e Schomberg. Ribérac morreu dos ferimentos ao meio-dia do dia seguinte. Livarot foi hospitalizado durante seis semanas devido a um ferimento na cabeça mas sobreviveu. Caylus agonizou 33 dias (com 19 ferimentos) e morreu em 29 de Maio. Já Entraguet só teve a lamentar um arranhão leve.

História da França